Varela steht für:
 Varela (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Proyecto Varela, oppositionelle Bewegung in Kuba

Varela ist der Name folgender 

Orte:
 Varela (Guinea-Bissau), Ortschaft im guinea-bissauischen Verwaltungssektor São Domingos
 Los Varela, Ortschaft in der argentinischen Provinz Catamarca

geografischer Objekte:
 Praia da Varela, Strand im Nordwesten Guinea-Bissaus
 U-Bahnhof Varela, Haltestelle der U-Bahn von Buenos Aires (Subterráneos de Buenos Aires)

Siehe auch:
 Varella